— японский музыкант, композитор и сэйю. Работает в стилях фьюжн, эйсид-джаз, рок. Известен своими работами для аниме — Исии сочинил музыку для «Хеллсинга» и Darker than Black. Позже саундтрек был выпущен двумя отдельными дисками «Raid» и «Ruins».

Биография 

В 1991 году он дебютировал как композитор, работая с Epic Records Japan, и начал сочинять музыку для исполнителей Мисато Ватанабэ, Такаси Уцуномия, участвовал в туре группы T.utu with the Band. Уцуномия выступал вместе с Исии в проекте Boyo-Bozo, который распался после 1995 года. После этого Ясуси сотрудничал с Lazy Knack, Томоэ Синохарой, Масаюки Судзуки и V6.

В 2004 году Уцуномия сформировал группу U_WAVE, где бас-гитаристом стал его давний знакомый Исии.

Дискография

Саундтреки 
 2001 — Хеллсинг
 2003 — The Prince of Tennis (Kaze no Tabibito, Walk on)
 2006 — Angel Heart Vocal Collection Vol.1 (Daydream Tripper)
 2009 — Darker than Black
 2009 — Darker than Black: Gemini of the Meteor 
 2009 — Hellsing Ultimate Extra
 2016 — Blind Eyes
 2016 — Drifters (вместе с Хаято Мацуо)

Исполнители 
 Kimeru — Make You Free... (2002), Starry Heavens (2006)
 Nana Kana — Flying Cherry (2008)
 U_WAVE — Daydream Tripper, U_WAVE (2006)
 V6 — A Jack in the Box (1998)
 Масатака Фудзисигэ — Keep your style / Walk on (2002)
 Мисато Ватанабэ — Hdaka no kokoro (1998), Uta no Ki Gift (2000), Soreiyu (2002), Ju no Himitsu (2003)
 Кристал Кэй — Eternal Memories (1999), Komichi no Hana (1999), Teenage Universe (1999), C.L.L Crystal Lover Light (2000), Shadows of Desire (2000)

Примечания

Ссылки 
 Yasushi Ishii — CDJapan
 Yasushi Ishii — VGMdb

Актёры озвучивания Японии
Бас-гитаристы Японии
Композиторы саундтреков к аниме
Композиторы Японии
Родившиеся в Уцуномии